El nombre de Corono puede referirse a los siguientes personajes:

Mitología griega
 Corono, hijo de Céneo. Fue uno de los lápitas y murió a manos de Heracles.
 Corono, rey de Sición, hijo de Apolo y Chrysorthe, y padre de Lamedon y de Corex.
 Corono, hijo de Tersandro. Atamante le proporcionó tierras y fundó Coroneia.
 Corono, padre de Anaxirroe, esposa de Epeo.